Батраченко Олександр Миколайович (нар. 9 лютого 1981, Запоріжжя, УРСР) — український футболіст та тренер.
 Батраченко Руслан Володимирович (22 вересня 1976 — 28 серпня 2014) — військовик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.